Le Syndicat interdépartemental des eaux du Nord de la France est un syndicat intercommunal qui a pour charge la distribution des eaux. En fusionnant avec le Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord, il devient le syndicat mixte SIDEN-SIAN.

Historique 
Le SIDEN a été créé le . Le SIAN a été créé en 1971. Leur fusion a eu lieu en 2009.

Il dessert environ 700 communes (départements 02, 59, 62 et 80) sans continuité géographique.

Le SIDEN gérait en 2006 : 230 réservoirs, 200 forages,  km de conduites,  branchements soit environ  habitants et avait réalisé plus de 26 millions d'euros d'investissement.

Noréade 

Le SIDEN-SIAN détient la régie Noréade dont le siège est situé à Wasquehal (59), et huit centres d'exploitations sont répartis sur les territoires d'intervention: Avesnelles (59), Beauvois-en-Cambrésis (59), Cassel (59), Essigny-le-Grand (02), La Gorgue (59), Le Quesnoy (59), Pecquencourt (59).

Sites de production d'eau

Site d'Arleux 
 30 millions d'euros d'investissement 
 2003 délivrances des autorisations
 2004 mise en service de l'adduction
 2006 inauguration 
 dans la Vallée de la Sensée, 5 forages ont été creusés et équipés à environ  de profondeur sur Arleux et Bugnicourt totalisant  par heure de captage.
 entièrement géré par liaison radio et en temps réel

Site de Pecquencourt 

 situé en bordure de Scarpe (). Ce site, propriété de la MEL (Métropole Européenne de Lille) est depuis le  exploité par sa régie autonome , Sourcéo.

Interconnexion réseau 
Déjà relié La Gorgue Cassel 
 2004 lien Arleux  Lallaing  15 communes
 2005 lien Lallaing Gondecourt   15 communes
 2008 liens vers le sud dans le Cambrésis et l'Avesnois

Voir aussi

Liens externes 
 

Syndicat mixte
Association ou organisme lié à l'eau en France
Organisme fondé en 2009
Environnement dans les Hauts-de-France